Валерий Раевский:
 Раевский, Валерий Александрович (1938—2014) — советский и российский музыкант.
 Раевский, Валерий Васильевич (1937—2019) — советский испытатель парашютно-авиационной техники, подполковник, Заслуженный парашютист-испытатель СССР. Раевский, Валерий Николаевич (1939—2011) — советский и белорусский театральный режиссёр; художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы; Народный артист Беларуси (1995).